Neumann-elvek a számítástechnikában
 az erre épülő Neumann-architektúra
 Kristálytani Neumann-elv